Викто́р Александе́р (; 31 августа 1969, Детройт) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового. Выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», «Детройт Пистонс», а также европейские АЕК, ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив), «ТАУ Керамика», ЦСКА и «Уникаха».

Достижения 
 Чемпион России: 2003, 2004.
 Чемпион Израиля : 1999
 Обладатель Кубка Израиля : 1999

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Ссылка 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Примечания 

Баскетболисты США
Выпускники Университета штата Айова
Игроки «Айова Стэйт Сайклонс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Уникаха Малага»